Радой Ралин може да се отнася за:

 Радой Ралин (1923 – 2004) – български писател, поет и сатирик
 Радой Ралин (720 m) – връх в Антарктика